Chambon (Cher) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Chambon (Indre i Loara) – francuska gmina w Regionie Centralnym
 Chambon (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Chambon (Charente-Maritime) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes

Zobacz też: Le Chambon – francuska gmina w departamencie Ardèche, w regionie Rodan-Alpy